Солриамфетол  — лекарственный препарат для лечения гиперсомнии. Одобрен для применения: США (2019).

Механизм действия 
Производное фенилаланина. Ингибитор обратного захвата допамина и норадреналина.

Показания 
Гиперсомния у взрослых пациентов с нарколепсией или обструктивным апноэ во сне.

Способ применения 
1 раз в день сразу после пробуждения.

Примечания 

Психостимуляторы
Орфанные препараты
Фенилэтиламины